-{PGC}- 70261 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 7459/1
 NGC 7459/2